Stockton-on-Tees (borough), een unitary authority in de Engelse regio North East England
Stockton-on-Tees (Engeland), een plaats in het Engelse graafschap Durham